Joachim Przebendowski – generał duński w 1571 roku
 Joachim Przebendowski – polski wojskowy, poseł pomorski
 Joachim Henryk Przebendowski (1675–1721) – biskup łucki, kanonik krakowski, kustosz wiślicki